{{DISPLAYTITLE:C7H14}}
De molecuulformule C7H14 kan staan voor:
 Cycloheptaan
 Hepteen
 Methylcyclohexaan
Zie ook: Lijst van brutoformules C07